Onderdistrict in Indonesië
 Astanajapura (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Astanajapura (plaats), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java